Фильмография американской актрисы Эллен Бёрстин.

Фильмографии актрис
Фильмографии США